У́лица Матро́сова, У́лица Алекса́ндра Матро́сова — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Александра Матросова.

Россия 
 Улица Александра Матросова — улица в Ангарске.
 Улица Матросова — улица в Барнауле.
 Улица Матросова — улица в Белорецке.
 Улица Матросова — улица в Бердске.
 Улица Матросова — улица в Бийске.
 Улица Матросова — улица в Большом Камне.
 Набережная Александра Матросова — улица в Великих Луках.
 Улица Матросова — улица в Воронеже.
 Улица Матросова — улица в Гагарине.
 Улица Матросова — улица в Дзержинске.
 Улица Матросова — улица в Дудинке.
 Улица Матросова — улица в Железногорске (Красноярский край).
 Улица Матросова — улица в Ишимбае.
 Улица Матросова — улица в Киренске.
 Улица Матросова — улица в Краснодаре.
 Улица Александра Матросова — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Матросова — улица в Кургане.
 Улица Александра Матросова — улица в Корсакове.
 Улица Матросова — улица в Липецке.
 Улица Матросова — улица в Магнитогорске.
 Улица Матросова — улица в Москве.
 Улица Матросова — улица в Мытищах.
 Улица Матросова — улица в Нальчике.
 Улица Матросова — улица в Нелидове.
 Улица Матросова — улица в Нижнем Тагиле.
 Улица Матросова — улица в Новосибирске.
 Улица Матросова — улица в Орле.
 Улица Матросова — улица в Перми.
 Улица Матросова — улица в Петрозаводске.
 Улица Матросова — улица в Приютово.
 Улица Александра Матросова — улица во Пскове.
 Улица Матросова — улица в Пятигорске.
 Бульвар Матросова — улица в Салавате.
 Улица Матросова — улица в Салехарде.
 Улица Александра Матросова — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Александра Матросова — улица в Калининском районе.
 Улица Матросова — улица в Красносельском районе.
 Улица Матросова — улица в Павловске (в районе Зверинец).
 Улица Александра Матросова — улица в Павловске (в районе Пязелево).
 Улица Матросова — улица в Северодвинске.
 Улица Матросова — улица в Смоленске.
Улица Матросова —улица в Старой Купавне.
 Улица Матросова — улица в Старом Осколе.
 Улица Александра Матросова — улица в Твери.
 Улица Матросова — улица в Тольятти.
 Улица Матросова — улица в Томске.
 Улица Александра Матросова — улица в Тюмени.
 Улица Матросова — улица во Фрязино.
 Улица Матросова — улица в Чистополе.
 Улица Матросова — улица в Чкаловске.
 Проезд Матросова — улица в Ярославле.

Белоруссия 
 Улица Матросова — улица в Барановичах.
 Улица Матросова — улица в Белоозёрске.
 Улица Матросова — улица в Бешенковичах.
 Улица Матросова — улица в Борисове.
 Улица Матросова — улица в Бресте.
 Улица Матросова — улица в Браславе.
 Улица Матросова — улица в Быхове.
 Улица Матросова — улица в Викове.
 Улица Матросова — улица в Волковыске
 Улица Матросова — улица в Ганцевичах.
 Улица Матросова — улица в Головичполье.
 Улица Матросова — улица в Гомеле.
 Улица Матросова — улица в Гродно.
 Улица Матросова — улица в Гурнофеле.
 Улица Матросова — улица в Добруше.
 Улица Матросова — улица в Дятлово.
 Улица Матросова — улица в Жлобине.
 Улица Матросова — улица в Ивацевичах.
 Улица Матросова — улица в Ивье.
 Улица Матросова — улица в Калинковичах.
 Улица Матросова — улица в Каменце.
 Улица Матросова — улица в Климовичах.
 Улица Матросова — улица в Кобрине.
 Улица Матросова — улица в Коротковичах.
 Улица Матросова — улица в Кричеве.
 Улица Матросова — улица в Лиде.
 Улица Матросова — улица в Лисичицах.
 Улица Матросова — улица в Лунинце.
 Улица Матросова — улица в Лычковцах.
 Улица Матросова — улица в Ляховичах.
 Улица Матросова — улица в Минске.
 Улица Матросова — улица в Могилёве.
 Улица Матросова — улица в Мозыре.
 Улица Матросова — улица в Молодечно.
 Улица Матросова — улица в Новогрудке.
 Улица Матросова — улица в Орше.
 Улица Матросова — улица в Осиповичах.
 Улица Матросова — улица в Пинске.
 Улица Матросова — улица в Полоцке.
 Улица Матросова — улица в Поставах.
 Улица Матросова — улица в Пружанах.
 Улица Матросова — улица в Речице.
 Улица Матросова — улица в Рогачёве.
 Улица Матросова — улица в Сморгони.
 Улица Матросова — улица в Фаниполе.
 Улица Матросова — улица в Чирковичах.

Украина 
 Улица Матросова — улица в Виннице.
 Улица Александра Матросова — улица в Горловке.
 Улица Александра Матросова — улица в Днепре.
 Проспект Александра Матросова — проспект в Донецке.
 Улица Матросова — улица в Запорожье.
 Улица Александра Матросова — улица в Киеве.
 Улица Александра Матросова — улица в Кривом Роге.
 Улица Александра Матросова — улица в Николаеве.
 Переулок Александра Матросова — переулок в Одессе.
 Улица Александра Матросова — улица в Стаханове.
 Улица Александра Матросова — улица в Харькове.
 Улица Матросова — улица в Чернигове.

Крым 
 Улица Матросова — улица в Симферополе.

Казахстан 
 Улица Матросова — улица в Алма-Ате.